Dübber ist der Familienname folgender Personen:

 Martha Dübber, deutsche Filmeditorin
 Ulrich Dübber (1929–1985), deutscher Journalist und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Dubber
 Dübbers